"Not Like That" () – это песня Эшли Тисдейл. Песня стала синглом на её альбоме 2007 года Headstrong. Сингл был выпущен в Европе 25 января 2008. У сингла не было официального релиза в США или Канаде.

Информация о песне 
В песне включен вокал Джесси. В интервью MTV в марте 2007 Тисдейл сказала, что песня будет третьим синглом с альбома. Тисдейл упомянула также, что песня о том, как люди:
...часто видят гламурную сторону этой карьеры. … По правде говоря, это не так, я «простая соседка». Всегда есть кто-то, кто любит или ненавидит тебя, ты просто обязан быть толстокожим.

Отзывы критика 
Джейми Росс из Arizona Daily Wildcat сказал:
Тисдейл попала в правильную ноту с песней не-от-мира-сего "Not Like That". В быстроритмчиной песне присутствуют хлопающие удары, поэзию белой девушки и лирику каждой девушки, которая хоть раз была в клубе можноотнести к : «Все девчонки в клубе таращатся на меня,/По их взгляду становится ясно, что они хотят быть, как я:/Быть такой же горячей, горячей, горячей./Но это не так, не так, не так.»

Клип 
Клип просочился 2 октября 2007 года. Это вторая часть DVD Кое-что об Эшли. Во начале клипа присутствует сестра Тисдейл Дженнифер Тисдейл. Видео начинается с того, что Тисдейл читает журнал, который ей дал друг. На обложке журнала написано об Эшли. Далее она поет в своей комнате, на работе – снимаясь в рекламе – и в журнале. В эпизодических ролях появились Джош Хендерсон, Скотт Спир, и Джаред Мурилло.

Список композиций 
Макси CD-сингл

 "Not Like That" (Альбомная версия) – 3:01
 "He Said She Said" (Jack D. Elliot Remix) – 3:05
 "Be Good to Me" (Jack D. Elliot Remix) – 6:17
 "Not Like That" (Клип) – 3:10

Чарты

Авторы и технический состав 
 Вокал – Эшли Тисдейл
 Продюсер – Твин
 Вокальный продюсер – Твин
 Писатели – Эшли Тисдейл, Дэвид Джэсси, Николас Молиндер, Пелл Анкарберг, Йоаким Персон
 Звуооператор и дополнительное программирование – Алан Мэйсон
 Бэк-вокал – Виктория Сэндсторм

Примечания 

Синглы Эшли Тисдейл
Данс-поп-песни